Салі Беріша, Салі Рам Беріша (;  15 жовтня 1944, Тропоя) — політичний і державний діяч Албанії, президент Албанії у 1992—1997 роках.
 Ілір Беріша (,  25 червня 1991, Приштина) — албанський футболіст.
 Етріт Беріша (,  10 березня 1989, Приштина) — албанський футболіст.
 Валон Беріша (,  7 лютого 1993, Мальме) — норвезький та косовський футболіст.
 Бернард Беріша (,  24 жовтня 1991, Печ) — косовський та албанський футболіст.
 Бекім Беріша (, ;  15 червня 1966(19660615), Грабовац, біля Печа —  10 серпня 1998, Юнік) — косовський солдат.
 Вальмір Беріша (,  6 червня 1996, Дечані, Косово) — шведський футболіст.